Leitner (Leitnerová), též Leithner, může být příjmení následujících osob:

 Eva Rolečková roz. Leitnerová (* 1951) – česká spisovatelka, autorka převážně historických románů
 Felix Leitner (* 1996) – rakouský biatlonita
 Hugo Leitner – český fotbalista 
 Jan Leitner (* 1953) – bývalý československý atlet české národnosti
 Jindřich Leitner (* 1956) – fyzikální chemik
 Jiří Leitner (1943–2005) – český politik
 Johann Leitner (1861–?) – českoněmecký právník a politik
 Karl Leitner (1835–1880) – českoněmecký právník a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Michael Leithner (1804–1876) – rakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Patric Leitner – německý sáňkař
 Roman Leitner (* 1976) – český fotbalista
 Rudolf Leitner (* 1934) – český divadelní herec
 Thea Leitnerová (* 1921)  – rakouská spisovatelka a novinářka
 Vladimír Leitner (* 1974) – slovenský fotbalista

 jiný význam
 Leitner (společnost) – italský výrobce lanových drah

podobné
 Laitner – příjmení

Bavorská příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení
Německá příjmení